Il doppio del torneo di tennis Morocco Tennis Tour Rabat 2011, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitori Alessio Di Mauro e Simone Vagnozzi che hanno battuto in finale Evgenij Korolëv e Jurij Ščukin 6–4, 6–4.

Ilija Bozoljac e Daniele Bracciali erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Teste di serie 

 James Cerretani /  Adil Shamasdin (quarti di finale)
 Jordan Kerr /  Michael Kohlmann (semifinali)

 Alessio Di Mauro /  Simone Vagnozzi (campioni) 
 Peter Luczak /  Alessandro Motti (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Morocco Tennis Tour Rabat 2011